Łukasz Kaczmarek (ur. 1994) – polski siatkarz
 Łukasz Kaczmarek (ur. 1995) – polski żużlowiec
 Łukasz Kaczmarek – polski biolog, dr hab.
 Łukasz Kaczmarek – polski psycholog, dr hab.
 Łukasz Kaczmarek (zm. 2020) – polski chemik, prof. dr hab.
 Łukasz Kaczmarek – polski inżynier, dr hab.